Купата на УЕФА 1987/88 е 17-ото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1987/88
 Купа на носителите на купи 1987/88

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1987/88

Лига Европа